DOV est un code qui peut signifier :
 Dover Air Force Base ;
 selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 selon la liste des codes FAA des aéroports américains.

Dov est un prénom notamment porté :
 Dov Alfon (1961-), journaliste et écrivain franco-israélien ;
 Dov Berkovich (19??-2021), rabbin israélien ;
 Dov Berush Meisels (1798-1870), rabbin polonais ;
 Dov Charney (1969-), entrepreneur canadien ;
 Dov Frohman (1939-), ingénieur électricien et dirigeant d'entreprise israélien ;
 Dov Gabbay (1945-), philosophe britannique ;
 Dov Glickman (1946-), acteur israélien ;
 Dov Karmi (1905-1962), architecte israélien ;
 Dov Khenin (1958-), homme politique, avocat et juriste israélien ;
 Dov Lior (1933-), rabbin israélien ;
 Dov Lynch (1970-), diplomate et romancier irlandais ;
 Dov Roth-Lumbroso (1973-), rabbin français ;
 Dov Sadan (1902-1989), chercheur et homme politique israélien ;
 Dov Tamari (1911-2006), mathématicien allemand puis israélien ;
 Dov Zerah (1954-), haut fonctionnaire français.
Code
Homonymie de prénom